A U.S. Open Cup de 1998 foi a 85ª edição do torneio.

O Chicago Fire venceu de maneira dramática o Columbus Crew por 2-1 na prorrogação no Soldier Field, em Chicago, Illinois.

Participantes

Confrontos

Primeira Rodada

Segunda Rodada

Terceira Rodada

Quartas de Final

Semi Finais

Final

Premiação

Artilheiros

Ligações externas 
 Tournament at TheCup.us
 Statistics

1998
1998 no futebol
Desporto nos Estados Unidos em 1998